Der Scottish League Cup wurde 1968/69 zum 23. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 10. August 1968 und endete mit dem Finale am 5. April 1969 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen den FC Dundee durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Finale traf Celtic gegen Hibernian Edinburgh an. Für Celtic war es das fünfte Endspiel infolge seit 1965 und das 7. insgesamt seit 1957. Die Hibs aus Edinburgh erreichten nach 1951 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Finale im Ligapokal. Das Finale gewannen die Bhoys mit 6:2. Es war der sechste Triumph im Ligapokal für Celtic seit 1957. In der Saison 1968/69 gewann Celtic nach 1967 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil. Die Hibs blieben ohne Europapokalteilnahme. Celtic verlor das Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Feijenoord Rotterdam.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 31. August 1968.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 31. August 1968.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1968.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 2. und 4. September 1968.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 11. September, die Rückspiele am 25. September 1968.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 9. Oktober 1968 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1968/69 bei statto.com

1968/69
Fußballsaison 1968/69